tuigage (schip), al wat tot de optuiging van een schip behoort, waaronder het lopend want en de zeilen. Niet het rondhout (mast) met vaste verstaging.
 lopend en staand touwwerk
 tuigage (rij- of trekdier), tuig van een rij- of trekdier